Schöneberg est un toponyme allemand désignant :
 un quartier de Berlin ; voir :
Berlin-Schöneberg, quartier actuel,
Schöneberger Vorstadt, « faubourg » de Schöneberg, quartier historique de Berlin.
District de Schöneberg, ancienne division administrative de Berlin.
 une municipalité de Rhénanie-Palatinat : voir Schöneberg (Hunsrück) et Schöneberg (Westerwald) ;
 une municipalité du Brandebourg : voir Schöneberg (Uckermark).

Homonymie de toponyme